Guillaume Vogels, né à Bruxelles le  et mort à Ixelles le  est un peintre belge.
 Henk Vogels, né le , est un coureur cycliste australien, membre de l'équipe Toyota-United Pro Cycling Team. 
 Mieke Vogels, née le  à Anvers, est une femme politique belge, membre du parti écologiste Groen!.